Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich – cykl zawodów w skokach narciarskich, rozgrywany latem, będący zapleczem Letniego Grand Prix.

W latach 1996 - 2001 był rozgrywany w ramach zimowego Pucharu Kontynentalnego. Od 2002 roku jest rozgrywany osobno (klasyfikacje obu edycji nie łączą się).

Zwycięzcy

Klasyfikacja generalna

Najwięcej zwycięstw w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Najwięcej razy na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Podział według krajów

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Najwięcej zwycięstw w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Najwięcej miejsc na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu LPK 2017

Uwagi

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne i wyniki poszczególnych konkursów Pucharu Kontynentalnego
 Historia zawodów Pucharu Kontynentalnego

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich